Grzegorz Bodziana (ur. 3 czerwca 1981 w Dusznikach-Zdroju) – polski biathlonista, zawodnik klubu AZS AWF Katowice.

Czterokrotny uczestnik mistrzostw świata seniorów. W Hochfilzen w biegu sztafetowym zajął 8. miejsce. Był uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Turynie. W 2004 zdobył brązowy medal mistrzostw Europy w sztafecie (z Michałem Piechą, Wiesławem Ziemianinem oraz Tomaszem Sikorą).

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa Świata 

IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta, SM – sztafeta mieszana

Mistrzostwa Polski 
Wielokrotny medalista MP od 1996 do 2007 zdobył 16 złotych medali (11 indywidualnie, 5 w sztafecie), 9 srebrnych i 13 brązowych.

Bibliografia 
 

Polscy biathloniści na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Turyn 2006)
Urodzeni w 1981
Ludzie urodzeni w Dusznikach-Zdroju